Cà Chiavello è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Faetano.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Faetano
 Calligaria
 Corianino
 Monte Pulito (curazia)

Curazie dei castelli di San Marino
Faetano